Змагання з баскетболу серед жіночих команд на XXVII літній Універсіаді у Казані пройдуть з 8 по 15 липня 2013 року.

У турнірі взяли участь 16 команд, розподілені на попередньому етапі на 4 групи по 4 команди. У кожній з груп команди зіграють один з одним по одному матчу. Команди, що зайняли 1 та 2 місця у своїх групах, розіграють місця з 1 по 8. Команди, що зайняли 3 та 4 місця, розіграють місця з 9 по 16.

Груповий етап

Група A 

 1 тур

 2 тур

 3 тур

Група B 

 1 тур

 2 тур

 3 тур

Група C 

 1 тур

 2 тур

 3 тур

Група D 

 1 тур

 2 тур

 3 тур

Плей-офф

Чвертьфінали за 9-16 місця

Чвертьфінали

Півфінали за 13-16 місця

Півфінали за 9-12 місця

Півфінали за 5-8 місця

Півфінали

Матч за 15-е місце

Матч за 13-е місце

Матч за 11-е місце

Матч за 9-е місце

Матч за 7-е місце

Матч за 5-е місце

Матч за 3-є місце

Фінал

Фінальна розстановка

Посилання 
 Баскетбол на офіційному сайті Універсіади

Баскетбол на Літній універсіаді 2013